Mitsumada Kido est l'homme d’origine japonaise qui a recueilli Saori-Athéna dans le manga Saint Seiya. En effet, alors qu’il visite des ruines en Grèce aux alentours du Sanctuaire, il découvre Aiolos agonisant. Ce dernier a été blessé mortellement par Shura, après avoir enlevé Athéna-enfant juste avant qu'elle ne soit assassinée par le pseudo-pope Saga. Avant de mourir, Aiolos lui révèle sa véritable identité, et lui confie Saori tout en lui promettant que des chevaliers viendront la protéger. 

Dans le manga, M. Kido, qui a eu 100 enfants avec des dizaines de femmes différentes (au moins deux des enfants ont la même mère, Ikki et Shun) de par le monde entier, décide alors de rassembler et d'entraîner sa progéniture pour que ceux-ci deviennent les futurs chevaliers protecteurs de la déesse. Puis il les répartit dans des lieux d'entraînement avec pour objectif que ceux-ci reviennent avec leur armure pour protéger sa fille adoptive. Dans l'anime, les 100 enfants sont de simple orphelins. Seulement 10 deviendront chevaliers.

Aiolos lui a aussi donné son armure du Sagittaire. Cette armure servira à Saori, au décès de Mitsumada Kido, pour réunir les Chevaliers de Bronze sous le prétexte d'organiser un tournoi dont l'amure récompensera le vainqueur. Dans le manga, Aiolos avait donné pour instruction à Kido de transmettre son armure d'Or au plus valeureux des chevaliers de Bronze. Saori devient également la présidente de la Fondation Kido (Fondation Graad dans le manga), qui est l'une des grandes corporations dirigeant secrètement la planète dans l'univers de l'histoire.

Dans la version originale, M. Kido est doublé par Kôhei Miyauchi.

Dans la version française, il est doublé par Georges Atlas dans l'Épisode 42 et par Henri Djanik pour le reste de la série.

Personnage de Saint Seiya